Cette liste présente les matchs de l'équipe de Belgique de football par adversaire rencontré depuis son premier match en 1904. Lorsqu'une rivalité footballistique particulière existe entre la Belgique et un autre pays, une page spécifique est parfois proposée.

Cette a été actualisée le 24 septembre 2022

A

Albanie

Confrontations

Bilan complet 
 Total de matchs disputés : 2
  Victoires de la Belgique : 1 (50 %)
  Victoires de l'Albanie : 1 (50 %)
 Matchs nuls : 0 (0 %)
  Buts marqués par la Belgique : 3
  Buts marqués par l'Albanie : 3

Commentaires 
 : Première et unique sélection pour Dirk De Vriese.

 : Premier but en sélection pour Enzo Scifo et Nico Claesen.

Algérie

Confrontations

Bilan complet 
 Total de matchs disputés : 3
  Victoires de la Belgique : 2 (66,5 %)
  Victoires de l'Algérie : 0 (0 %)
 Matchs nuls : 1 (33,5 %)
  Buts marqués par la Belgique : 5
  Buts marqués par l'Algérie : 2

Commentaires 
 : Première sélection pour Cédric Roussel.

Allemagne

Allemagne de l'Est (RDA)

Andorre

Confrontations

Bilan complet 
 Total de matchs disputés : 4
  Victoires de la Belgique : 4 (100 %)
  Victoires d'Andorre : 0 (0 %)
 Matchs nuls : 0 (0 %)
  Buts marqués par la Belgique : 14
  Buts marqués par Andorre : 1

Commentaires 
 : Première sélection pour Olivier De Cock, Thomas Buffel et Tom Soetaers.

 : Première sélection pour Laurent Depoitre, Jordan Lukaku et Luis Pedro Cavanda.

 : Premier et unique but en sélection pour Laurent Depoitre.

Angleterre

Confrontations

Bilan complet 
 Total de matchs disputés : 26
  Victoires de la Belgique : 4 (15,4 %)
  Victoires de l'Angleterre : 17 (65,4 %)
 Matchs nuls : 5 (19,2 %)
  Buts marqués par la Belgique : 31
  Buts marqués par l'Angleterre : 74

Commentaires 
 : Première et unique sélection pour Guillaume Vanden Houten.

 : Ce match amical fut organisé pour célébrer l'inauguration du nouveau stade de l'Antwerp, le Bosuilstadion.

 : Premier et unique but en sélection pour Achille Schelstraete.

 : Première et unique sélection pour Louis Baes et Julien Cnudde.

 : Premier but en sélection pour Florimond Vanhalme.

 : Première sélection pour Constant Joacim.

 : Premier but en sélection pour Jean Capelle.

 : Première sélection pour Antoine Franckx.

 : Premier but en sélection pour Jean Fievez.

 : Bien que répondant à tous les critères qualifiant celle-ci de rencontre internationale, elle ne figure néanmoins pas aux statistiques officielles de la fédération anglaise de football (The FA) qui sont interrompues entre le  et le , période de guerre pendant laquelle les compétitions nationales officielles furent suspendues en Angleterre.

 : Première sélection pour Albert De Cleyn.

 : Ce match amical fut organisé pour célébrer le  de l'Union Royale Belge des Sociétés de Football-Association (URBSFA).

 : Premier but en sélection pour Jef Mermans.

 : Première et unique sélection pour Jozef Van Looy.

 : Première sélection pour Jean-Louis Straetmans.

 : Première sélection pour Denis Houf et Pieter Van den Bosch.

 : Première sélection pour Gérard Sulon.

 : Premier but en sélection pour Jean Cornelis.

 : Premier but en sélection pour Jean Dockx.

 : La séance de tirs au but prit place à la fin des 90 minutes de temps réglementaire, le règlement du tournoi prévoyant en effet qu'il n'y ait pas de prolongations.

 : Premier but en sélection pour Adnan Januzaj.

Angleterre (amateurs) 
À l'origine, la fédération anglaise de football (The FA) envoyait plus souvent une équipe composée de joueurs amateurs que de professionnels pour défendre les couleurs du pays lors de matchs amicaux à l'étranger. Les sélections obtenues par des joueurs anglais en équipe nationale amateurs ne sont pas comptabilisées par la fédération anglaise et les résultats de ces matchs ne sont pas pris en considération dans leurs statistiques mais les autres fédérations les considèrent comme officiels.

Confrontations

Bilan définitif 
 Total de matchs disputés : 9
  Victoires de la Belgique : 2 (22,2 %)
  Victoires de l'Angleterre (amateurs) : 6 (66,7 %)
 Matchs nuls : 1 (11,1 %)
  Buts marqués par la Belgique : 14
  Buts marqués par l'Angleterre (amateurs) : 40

Commentaires 
 : Première sélection pour Georges Hebdin.

 : Il s'agit de la plus lourde défaite de la Belgique et du seul match officiel où l'équipe a encaissé plus de 10 buts.

 : Première sélection pour Godefroid Van Melderen, Jacques Sterckval, Prosper Braeckman et Maurice Lefebvre.

 : Première sélection pour Charles Bauwens.

 : Premier but en sélection pour Désiré Paternoster.

 : Première sélection pour Oscar Bossaert et René Schietse.

 : Première sélection pour Jules Mayné et Clément Demeyer.

 : Première sélection pour Fernand Brichant.

 : Première sélection pour Léon Vandermeiren, Auguste Pelsmaeker et Émile Hanse.

 : Premier but en sélection pour Robert Coppée et Louis Van Hege.

 : Premier match du  de William Maxwell en tant que sélectionneur national.

Arabie saoudite

Confrontations

Bilan complet 
 Total de matchs disputés : 3
  Victoires de la Belgique : 2 (66,7 %)
  Victoires de l'Arabie saoudite : 1 (33,3 %)
 Matchs nuls : 0 (0 %)
  Buts marqués par la Belgique : 6
  Buts marqués par l'Arabie saoudite : 2

Commentaires 
 : Première sélection pour Stijn Stijnen, Pieter Collen, Tom Caluwé, Steven Defour, Nathan D'Haemers, Wim De Decker et Nicolas Lombaerts.

 : Premier but en sélection pour Tom Caluwé et Anthony Vanden Borre.

 : Première sélection pour Anthony Limbombe.

Argentine

Confrontations

Bilan complet 
 Total de matchs disputés : 5
  Victoires de la Belgique : 1 (20 %)
  Victoires de l'Argentine : 4 (80 %)
 Matchs nuls : 0 (0 %)
  Buts marqués par la Belgique : 4
  Buts marqués par l'Argentine : 11

Commentaires 
 : Première rencontre officielle face à une équipe non-européenne et sud-américaine.

 : Match d'ouverture de la Coupe du monde 1982, l'Argentine était tenante du titre.

 : Première sélection pour Guy Vandersmissen.

 : Première sélection pour Marc Degryse et Eddy Jaspers.

Arménie

Confrontations

Bilan complet 
 Total de matchs disputés : 6
  Victoires de la Belgique : 5 (83,3 %)
  Victoires de l'Arménie : 1 (16,7 %)
 Matchs nuls : 0 (0 %)
  Buts marqués par la Belgique : 11
  Buts marqués par l'Arménie : 2

Commentaires 
 : Première sélection pour Sven Vermant.

 : Première sélection pour Roland Lamah.

 : Dernier match de Franky Vercauteren en tant que sélectionneur national, celui-ci a assuré l'intérim à la tête de l'équipe.

Australie

Confrontations

Bilan complet 

 Total de matchs disputés : 1
  Victoires de la Belgique : 1 (100 %)
  Victoires de l'Australie : 0 (0 %)
 Matchs nuls : 0 (0 %)
  Buts marqués par la Belgique : 2
  Buts marqués par l'Australie : 0

Commentaires 
 : Première rencontre officielle face à une équipe océanienne, même si toutefois depuis le  la fédération australienne fait partie de la Confédération asiatique de football (AFC).

Autriche

Confrontations

Bilan complet 

 Total de matchs disputés : 14
  Victoires de la Belgique : 2 (14,3 %)
  Victoires de l'Autriche : 9 (64,3 %)
 Matchs nuls : 3 (21,4 %)
  Buts marqués par la Belgique : 18
  Buts marqués par l'Autriche : 41

Commentaires 

 : Première et unique sélection pour Frans Vanden Ouden.

 : Premier but en sélection pour Raymond Braine.

 : Première sélection pour Louis Vandenbergh, Joseph Coenegracht, Robert Heyse, François Ledent et René Ledent.

 : Premier but en sélection pour René Ledent.

 : Première sélection pour Jules Pappaert, Joseph Van Ingelgem, Vital Van Landeghem et François Vanden Eynde.

 : Premier but en sélection pour Vital Van Landeghem.

 : Première sélection pour Rik Matthys, Robert Van Kerkhoven et José Moës.

 : Première sélection pour Jean Nicolay.

 : Première sélection pour Félix Geybels.

 : Premier but en sélection pour Godfried Van Den Boer.

 : Première sélection et premier but pour Willy Geurts.

 : Premier but en sélection pour René Vandereycken.

 : Première sélection pour Michel Preud'homme et Charles Jacobs.

 : Première sélection pour Dedryck Boyata.

 : Premier but en sélection pour Jelle Vossen et Nicolas Lombaerts.

 : Première sélection pour Simon Mignolet.

Azerbaïdjan

Confrontations

Bilan complet 
 Total de matchs disputés : 4
  Victoires de la Belgique : 3 (75 %)
  Victoires de l'Azerbaïdjan : 0 (0 %)
 Matchs nuls : 1 (25 %)
  Buts marqués par la Belgique : 9
  Buts marqués par l'Azerbaïdjan : 2

Commentaires 
 : Premier but en sélection pour Mousa Dembélé.

 : Premier but en sélection pour Nacer Chadli.

B

Biélorussie

Confrontations

Bilan complet 
 Total de matchs disputés : 2
  Victoires de la Belgique : 2 (100 %)
  Victoires de la Biélorussie : 0 (0 %)
 Matchs nuls : 0 (0 %)
  Buts marqués par la Belgique : 9
  Buts marqués par la Biélorussie : 0

Commentaires 
 : Premiers buts (doublé) en sélection pour Hans Vanaken et Leandro Trossard et premier but en sélection pour Dennis Praet.

 : Cette rencontre était censée se dérouler à Minsk mais la situation politique a poussé l'UEFA à délocaliser deux rencontres de la Biélorussie à Kazan en Russie, le  face au pays de Galles et le  contre la Belgique, car les équipes de l'Union européenne et du Royaume-Uni ne pouvaient se rendre en Biélorussie par avion à l'époque en raison des sanctions imposées par leurs gouvernements respectifs.

Bosnie-Herzégovine

Confrontations

Bilan complet 
 Total de matchs disputés : 8
  Victoires de la Belgique : 4 (50 %)
  Victoires de la Bosnie-Herzégovine : 3 (37,5 %)
 Matchs nuls : 1 (12,5 %)
  Buts marqués par la Belgique : 19
  Buts marqués par la Bosnie-Herzégovine : 13

Commentaires 
 : Première sélection pour Kevin Vandenbergh.

 : Premier but en sélection pour Koen Daerden.

 : La rencontre fut interrompue pendant près de dix minutes à cause de la présence de feux de Bengale lancés par les supporters bosniens qui ont complètement enfumé le terrain.

 : Premier et unique but en sélection pour Gill Swerts.

 : Dernier match de René Vandereycken en tant que sélectionneur national.

Brésil

Confrontations

Bilan complet 
 Total de matchs disputés : 5
  Victoires de la Belgique : 2 (40 %)
  Victoires du Brésil : 3 (60 %)
 Matchs nuls : 0 (0 %)
  Buts marqués par la Belgique : 8
  Buts marqués par le Brésil : 11

Commentaires 
 : Le Brésil était Champion du monde en titre à l'époque.

 : Première sélection pour Bruno Versavel et Hans Christiaens.

 : Premier but en sélection pour Leo Clijsters.

 : Dernier match de Robert Waseige en tant que sélectionneur national.

Bulgarie

Confrontations

Bilan complet 
 Total de matchs disputés : 14
  Victoires de la Belgique : 6 (42,8 %)
  Victoires de la Bulgarie : 6 (42,8 %)
 Matchs nuls : 2 (14,4 %)
  Buts marqués par la Belgique : 23
  Buts marqués par la Bulgarie : 20

Commentaires 
 : Première sélection pour Albert Michiels et Johny Thio.

 : Premier but en sélection pour Johny Thio.

 : Ce match de barrage devait départager la Belgique et la Bulgarie ex-æquo aux points en tête de leur groupe, malgré une différence de buts largement favorable aux Belges (+8 contre +3 aux Bulgares) mais ce critère n'était pas encore pris en compte à l'époque et n'allait être introduit qu'en 1970 par la FIFA.

 : Première sélection pour Gilbert Bodart, Stéphane Demol et Patrick Vervoort.

 : Premier et unique but en sélection pour Philippe Desmet.

 : Première sélection et premier et unique but pour Pier Janssen.

 : Première sélection pour Walter Baseggio, Sandy Martens et Peter Van Houdt.

 : Premier et unique but en sélection pour Philippe Clement.

 : Première sélection pour Christophe Lepoint, Laurent Ciman et Christian Benteke.

 : Premier but en sélection pour Christophe Lepoint et Vincent Kompany.

 : Premier match du  de Georges Leekens en tant que sélectionneur national.

Burkina Faso

Confrontations

Bilan complet 
Total de matchs disputés : 1
  Victoires de la Belgique : 1 (100 %)
  Victoires du Burkina Faso : 0 (0 %)
 Matchs nuls : 0 (0 %)
  Buts marqués par la Belgique : 3
  Buts marqués par le Burkina Faso : 0

Commentaires 
 : Première sélection pour Siebe Van der Heyden.

C

Canada

Confrontations

Bilan complet 
Total de matchs disputés : 2
  Victoires de la Belgique : 2 (100 %)
  Victoires du Canada : 0 (0 %)
 Matchs nuls : 0 (0 %)
  Buts marqués par la Belgique : 3
  Buts marqués par le Canada : 0

Commentaires 
 : Première sélection pour Jean-Marie Houben.

 : Dernier match du  de Guy Thys en tant que sélectionneur national.

Chili

Confrontations

Bilan complet 
Total de matchs disputés : 2
  Victoires de la Belgique : 0 (0 %)
  Victoires du Chili : 0 (0 %)
 Matchs nuls : 2 (100 %)
  Buts marqués par la Belgique : 2
  Buts marqués par le Chili : 2

Commentaires 
 : Première sélection pour Robert Willems.

 : Première sélection pour Toby Alderweireld, Geoffrey Mujangi Bia, Kevin Roelandts, Ritchie De Laet, Radja Nainggolan et Jelle Vossen.

 : Premier et unique but en sélection pour Kevin Roelandts.

 : Premier match de Franky Vercauteren en tant que sélectionneur national, celui-ci a assuré l'intérim à la tête de l'équipe.

Chypre

Confrontations

Bilan complet 

 Total de matchs disputés : 13
  Victoires de la Belgique : 12 (92,3 %)
  Victoires de Chypre : 0 (0 %)
 Matchs nuls : 1 (7,7 %)
  Buts marqués par la Belgique : 34
  Buts marqués par Chypre : 4

Commentaires 
 : Premier et unique but en sélection pour Gérard Plessers.

 : Première et unique sélection pour Gunther Hofmans.

 : Première sélection pour Michaël Goossens.

 : Premier but en sélection pour Gilles De Bilde.

 : Première et unique sélection pour Dirk Huysmans.

 : Première sélection pour David Brocken, Bart Goor et Wilfried Delbroek.

 : Première sélection pour Yannick Ferreira Carrasco et Michy Batshuayi.

 : Premier but en sélection pour Michy Batshuayi.

 : Premier but en sélection pour Thorgan Hazard.

 : Première sélection pour Elias Cobbaut.

Colombie

Confrontations

Bilan complet 
 Total de matchs disputés : 2
  Victoires de la Belgique : 1 (50 %)
  Victoires de la Colombie : 1 (50 %)
 Matchs nuls : 0 (0 %)
  Buts marqués par la Belgique : 2
  Buts marqués par la Colombie : 2

Commentaires 
 : Premier et unique but en sélection pour Danny Boffin.

 : Première sélection pour Thomas Meunier.

Corée du Sud

Confrontations

Bilan complet 
 Total de matchs disputés : 4
  Victoires de la Belgique : 3  (75 %)
  Victoires de la Corée du Sud : 0 (0 %)
 Matchs nuls : 1 (25 %)
  Buts marqués par la Belgique : 6
  Buts marqués par la Corée du Sud : 2

Commentaires 
 : Premier et unique but en sélection pour Michel De Wolf.

 : Première sélection pour Carl Hoefkens.

 : Premier but en sélection pour Sandy Martens.

Costa Rica

Confrontations

Bilan complet 
Total de matchs disputés : 2
  Victoires de la Belgique : 2  (100 %)
  Victoires du Costa Rica : 0 (0 %)
 Matchs nuls : 0 (0 %)
  Buts marqués par la Belgique : 5
  Buts marqués par le Costa Rica : 1

Côte d'Ivoire

Confrontations

Bilan complet 
 Total de matchs disputés : 2
  Victoires de la Belgique : 0 (0 %)
  Victoires de la Côte d'Ivoire : 0 (0 %)
 Matchs nuls : 2 (100 %)
  Buts marqués par la Belgique : 3
  Buts marqués par la Côte d'Ivoire : 3

Commentaires 
 : Premier but en sélection pour Radja Nainggolan.

 : Première sélection pour Alexis Saelemaekers, Zinho Vanheusden, Hendrik Van Crombrugge, Sebastiaan Bornauw et Joris Kayembe.

Croatie

Confrontations

Bilan complet 
 Total de matchs disputés : 9
  Victoires de la Belgique : 3 (33,3 %)
  Victoires de la Croatie : 3 (33,3 %)
 Matchs nuls : 3 (33,4 %)
  Buts marqués par la Belgique : 6
  Buts marqués par la Croatie : 9

Commentaires 
 : Première sélection pour Franky Vandendriessche et Jelle Van Damme.

 : Première sélection pour Steve Colpaert et Romelu Lukaku.

 : Dernier match de Dick Advocaat en tant que sélectionneur national.

 : Premier et unique but en sélection pour Guillaume Gillet.

 :
Dernier match de Roberto Martínez en tant que sélectionneur national.

D

Danemark

Confrontations

Bilan complet 
 Total de matchs disputés : 16
  Victoires de la Belgique : 7 (43,8 %)
  Victoires du Danemark : 6 (37,5 %)
 Matchs nuls : 3 (18,7 %)
  Buts marqués par la Belgique : 29
  Buts marqués par le Danemark : 26

Commentaires 
 : Première sélection pour Jean Caudron, François Demol, Albert Henderickx, Charles De Munter et Ferdinand Adams.

 : Premier but en sélection pour Ferdinand Adams.

 : Première sélection pour Edouard Van Brandt.

 : Première sélection pour André Vandewyer.

 : Première sélection pour Maurice De Schrijver et Jos Daerden.

 : Première sélection pour Nico Broeckaert, Danny Boffin, Filip De Wilde et Vital Borkelmans.

 : Premier match de Walter Meeuws en tant que sélectionneur national.

 : Première sélection pour Gert Verheyen.

 : Première sélection pour Leandro Trossard et Jérémy Doku.

 : Premier but en sélection pour Jason Denayer.

E

Écosse

Confrontations

Bilan complet 
 Total de matchs disputés : 20
  Victoires de la Belgique : 13 (65 %)
  Victoires de l'Écosse : 4 (20 %)
 Matchs nuls : 3 (15 %)
  Buts marqués par la Belgique : 41
  Buts marqués par l'Écosse : 21

Commentaires 
 : Première sélection pour Frédéric Chaves d'Aguilar.

 : Premier but en sélection pour Victor Lemberechts et Frédéric Chaves d'Aguilar.

 : Première sélection pour Henri Govard.

 : Première sélection pour André De Nul.

 : Première sélection pour Julien Cools.

 : Premier et unique but en sélection pour Roger Henrotay.

 : Premier but en sélection pour Eddy Voordeckers.

 : Première sélection pour Erwin Vandenbergh et Gérard Plessers.

 : Premier but en sélection pour Erwin Vandenbergh.

 : Première sélection pour Michel Wintacq et Nico Claesen.

 : Première sélection pour Luc Beyens.

 : Premier but en sélection pour Daniel Van Buyten.

 : Première sélection pour Pelé Mboyo.

 : Première sélection pour Timothy Castagne, Hans Vanaken et Birger Verstraete.

 : Première sélection pour Yari Verschaeren et Benito Raman.

Égypte

Confrontations

Bilan complet 
 Total de matchs disputés : 4
  Victoires de la Belgique : 1 (25,0 %)
  Victoires de l'Égypte : 3 (75,0 %)
 Matchs nuls : 0 (0 %)
  Buts marqués par la Belgique : 4
  Buts marqués par l'Égypte : 7

Commentaires 
 : Première et unique sélection pour Didier Ernst.

Espagne

Confrontations

Bilan complet 
 Total de matchs disputés : 23
  Victoires de la Belgique : 5 (21,7 %)
  Victoires de l'Espagne : 12 (52,2 %)
 Matchs nuls : 6 (26,1 %)
  Buts marqués par la Belgique : 22
  Buts marqués par l'Espagne : 46

Commentaires 
 : Première sélection pour Jean De Bie, André Fierens et Félix Balyu.

 : Première sélection pour Jacques Vandevelde.

 : Première sélection pour Achille Schelstraete.

 : Première sélection pour Vic Mees et Albert De Hert.

 : Première sélection pour Ferdinand Boogaerts et Joseph Givard.

 : Premier et dernier buts (doublé) en sélection pour Raymond Van Gestel.

 : Première sélection pour Theo Van Rooy, Léon Close, Martin Lippens et Paul van den Berg.

 : Première sélection pour Jean Cornelis.

 : Première sélection pour Frans Vermeyen.

 : Premier but en sélection pour Éric Gerets.

 : Première et unique sélection pour Frank Mariman.

 : Première sélection pour Alain Bettagno.

 : Première sélection pour Manu Karagiannis et Gunther Schepens.

 : Première sélection pour Stein Huysegems.

 : Première sélection pour Jean-François Gillet.

 : Premier match de Roberto Martínez en tant que sélectionneur national.

Estonie

Confrontations

Bilan complet 
 Total de matchs disputés : 8
  Victoires de la Belgique : 7 (87,5 %)
  Victoires de l'Estonie : 1 (12,5 %)
 Matchs nuls : 0 (0 %)
  Buts marqués par la Belgique : 24
  Buts marqués par l'Estonie : 8

Commentaires 
 : Première et unique sélection pour Joris Van Hout.

 : Premier but en sélection pour Steven Defour.

 : Premier but en sélection pour Thomas Meunier.

 : Première sélection pour Albert Sambi Lokonga.

 : Premier but en sélection pour Thomas Foket.

États-Unis

Confrontations

Bilan complet 
 Total de matchs disputés : 6
  Victoires de la Belgique : 5  (83,3 %)
  Victoires des États-Unis : 1  (16,7 %)
 Matchs nuls : 0 (0 %)
  Buts marqués par la Belgique : 10
  Buts marqués par les États-Unis : 6

Commentaires 
 : Première rencontre officielle en Coupe du monde, face à une équipe nord-américaine et disputée en dehors de l'Europe.

 : Premier match d'Hector Goetinck en tant que sélectionneur national.

 : Première sélection pour Gunter Verjans et Philippe Léonard.

 : Premier but en sélection pour Gunther Schepens.

 : Première sélection pour Bob Peeters.

 : Premier but en sélection pour Nico Van Kerckhoven.

 : À l'initiative commune de l'US Soccer et de l'URBSFA ainsi que de la FIFA, une minute de silence fut respectée avant le début de la rencontre en mémoire des victimes et héros de la catastrophe provoquée par une puissante tornade le lundi  à Moore, dans la banlieue d'Oklahoma City, dont notamment deux jeunes footballeurs : Kyle Davis et Nicholas McCabe.

 : Première sélection pour Thorgan Hazard.

F

Féroé (Îles)

Confrontations

Bilan complet 
 Total de matchs disputés : 2
  Victoires de la Belgique : 2 (100 %)
  Victoires des Îles Féroé : 0 (0 %)
 Matchs nuls : 0 (0 %)
  Buts marqués par la Belgique : 6
  Buts marqués par les Îles Féroé : 0

Commentaires 
 : Première et unique sélection pour Alain De Nil.

Finlande

Confrontations

Bilan complet 
 Total de matchs disputés : 12
  Victoires de la Belgique :  4 (33,3 %)
  Victoires de la Finlande : 4 (33,3 %)
 Matchs nuls : 4 (33,4 %)
  Buts marqués par la Belgique : 22
  Buts marqués par la Finlande : 19

Commentaires 
 : Première et unique sélection pour Fernand Blaise.

 : Première sélection et premier et dernier buts (doublé) pour Mathieu Bollen.

 : Premier match de Dougall Livingstone en tant que sélectionneur national.

 : Premier match de Raymond Goethals en tant que sélectionneur national.

 : Premier but en sélection pour Léon Semmeling.

 : Première sélection pour Branko Strupar.

 : Dernier match du  de Georges Leekens en tant que sélectionneur national.

 : Première sélection pour Faris Haroun.

 : Première sélection pour Guillaume Gillet et Christophe Grégoire.

 : Première sélection pour Kevin De Bruyne et Björn Vleminckx.

 : Première sélection pour Nacer Chadli, Dries Mertens et Yassine El Ghanassy.

France

G

Gabon

Confrontations

Bilan complet 
 Total de matchs disputés : 1
  Victoires de la Belgique : 1 (100 %)
  Victoires du Gabon : 0 (0 %)
 Matchs nuls : 0 (0 %)
  Buts marqués par la Belgique : 2
  Buts marqués par le Gabon : 1

Commentaires 
 : Première sélection pour Glen De Boeck et Éric Van Meir.

Gibraltar

Confrontations

Bilan complet 
 Total de matchs disputés : 2
  Victoires de la Belgique : 2 (100 %)
  Victoires de Gibraltar : 0 (0 %)
 Matchs nuls : 0 (0 %)
  Buts marqués par la Belgique : 15
  Buts marqués par Gibraltar : 0

Commentaires 
 : Ne disposant pas d'infrastructures aux normes UEFA, l'équipe de Gibraltar dispute ses rencontres à domicile au Portugal, dans le Stade de l'Algarve, situé à Loulé dans la banlieue de Faro.

 : Il s'agit de l'une des quatre plus larges victoires de la Belgique.

Grèce

Confrontations

Bilan complet 
 Total de matchs disputés : 10
  Victoires de la Belgique : 3 (30 %)
  Victoires de la Grèce : 3 (30 %)
 Matchs nuls : 4 (40 %)
  Buts marqués par la Belgique : 11
  Buts marqués par la Grèce : 10

Commentaires 
 : Première sélection pour Franky Van der Elst.

 : Première sélection pour Geert De Vlieger et Daniel Kimoni.

 : Première sélection pour Karel Geraerts.

 : Premier but en sélection pour Mbo Mpenza.

 : Première sélection pour Matz Sels.

H

Hongrie

Confrontations

Bilan complet 
 Total de matchs disputés : 13
  Victoires de la Belgique : 9 (69,2 %)
  Victoires de la Hongrie : 2 (15,4 %)
 Matchs nuls : 2 (15,4 %)
  Buts marqués par la Belgique : 31
  Buts marqués par la Hongrie : 16

Commentaires 
 : Premier et unique but en sélection pour Victor Houet.

 : Première sélection pour Joseph Cootmans et Gustave Boesman.

 : La Hongrie était finaliste de la Coupe du monde et Championne olympique en titre à l'époque.

 : Première sélection pour Remy Vandeweyer.

 : Premier et unique but en sélection pour Robert Van Kerkhoven et Remy Vandeweyer.

 : Remy Vandeweyer inscrit le  de la Belgique.

 : Première sélection et premier et unique but pour Karel Mallants.

 : Première sélection pour Émile Lejeune.

 : Premier but en sélection pour Paul Van Himst.

 : Première sélection pour Enzo Scifo, alors que sa naturalisation n'avait pas encore été ratifiée par le Sénat ; toutefois, le numéro de sa future carte d'identité avait été communiqué à l'URBSFA qui a pris le risque de l'aligner malgré tout et de payer une amende éventuelle de  à .

 : Première sélection pour Luc Nilis.

 : Premier et unique but en sélection pour Francis Severeyns.

 : Première sélection pour Stephan Van der Heyden.

 : Première sélection pour Sepp De Roover.

 : Premier but en sélection pour Thomas Vermaelen.

 : Premier but en sélection pour Yannick Carrasco.

I

Irak

Confrontations

Bilan complet 
 Total de matchs disputés : 1
  Victoires de la Belgique : 1 (100 %)
  Victoires de l'Irak : 0
 matchs nuls : 0
  Buts marqués par la Belgique : 2
  Buts marqués par l'Irak : 1

Irlande (Rép. d')

Confrontations

Bilan complet 
 Total de matchs disputés : 16
  Victoires de la Belgique : 6 (37,5 %)
  Victoires de la Rép. d'Irlande : 4 (25,0 %)
 Matchs nuls : 6 (37,5 %)
  Buts marqués par la Belgique : 30
  Buts marqués par la Rép. d'Irlande : 26

Commentaires 
 : Première sélection pour Nicolas Hoydonckx.

 : Premier et unique but en sélection pour François Ledent.

 : Première rencontre de qualification pour une Coupe du monde, une minute de silence fut respectée avant le début de la rencontre en l'honneur du roi Albert 1er, roi des Belges, décédé le  à Marche-les-Dames.

 : Première sélection pour Félix Welkenhuysen et Désiré Bourgeois.

 : Premier et dernier buts (doublé) en sélection pour François Vanden Eynde.

 : Première sélection pour Jan Van Der Auwera.

 : Première sélection pour Albert Sulon et Jan Verheyen.

 : Première sélection pour Michel De Wolf.

 : Premier et unique but en sélection pour Albert Cluytens.

 : Première sélection pour Philippe Albert.

 : Ce match amical fut organisé pour célébrer le  de la Fédération d'Irlande de football (FAI).

 : Première sélection pour Orel Mangala.

Irlande du Nord

Confrontations

Bilan complet 
 Total de matchs disputés : 3
  Victoires de la Belgique : 1 (33,3 %)
  Victoires de l'Irlande du Nord : 2 (66,7 %)
 Matchs nuls : 0 (0 %)
  Buts marqués par la Belgique : 2
  Buts marqués par l'Irlande du Nord : 6

Commentaires 
 : Première sélection pour Franky Vercauteren et Raymond Mommens.

 : Première sélection pour Bart De Roover, Émile Mpenza et Dominique Lemoine.

 : Premier match de Georges Leekens en tant que sélectionneur national.

Islande

Confrontations

Bilan complet 
 Total de matchs disputés : 13
  Victoires de la Belgique : 13 (100 %)
  Victoires de l'Islande : 0 (0 %)
 Matchs nuls : 0 (0 %)
  Buts marqués par la Belgique : 44
  Buts marqués par l'Islande : 8

Commentaires 
 : Premier but en sélection pour André Piters.

 : Dernier match d'André Vandeweyer en tant que sélectionneur national.

 : Premier et unique but en sélection pour André Van Herpe.

 : Premier et unique match de  en tant que sélectionneur national, celui-ci a assuré l'intérim à la tête de l'équipe.

 : Première sélection et premier et unique but pour Frans Janssens.

 : Première sélection pour Ludo Coeck.

 : Premier et unique but en sélection pour Jacques Teugels.

 : Première sélection pour Paul Courant et Rudy Haleydt.

 : Premier et unique but en sélection pour Gilbert Van Binst et Paul Courant.

 : Première sélection pour Dennis Praet.

 : Première rencontre officielle en Ligue des nations.

 : Première sélection pour Koen Casteels.

 : Premier but en sélection pour Jérémy Doku.

Israël

Confrontations

Bilan complet 
 Total de matchs disputés : 7
  Victoires de la Belgique : 6 (85,8 %)
  Victoires d'Israël : 1 (14,2 %)
 Matchs nuls : 0 (0 %)
  Buts marqués par la Belgique : 15
  Buts marqués par Israël : 4

Commentaires 
: Première rencontre officielle face à une équipe asiatique, même si toutefois depuis 1994 la fédération israëlienne fait partie de l'UEFA après qu'elle fut exclue de la Confédération asiatique de football (AFC) en 1974 à la suite des tensions politiques liées au conflit israélo-arabe ; ces tensions sont également à l'origine de la participation exceptionnelle d'Israël aux éliminatoires de la Coupe du monde 1966 dans la Zone Europe.

: Première et unique sélection pour Robert Weyn.

: Première sélection pour Jean Thissen.

: Première sélection pour Marc Emmers, Geert Emmerechts et Francis Severeyns.

: Premier but en sélection pour Marc Van Der Linden.

: Cette rencontre était prévue initialement le  en ouverture des éliminatoires du Championnat d'Europe 2016 et devait se jouer à Tel Aviv mais en raison des troubles importants sur place à l'époque, le match aurait sans doute dû se jouer hors des frontières israéliennes; il a finalement été reporté en accord avec toutes les parties.

: Première sélection pour Jason Denayer.

Italie

Confrontations

Bilan complet 
 Total de matchs disputés : 24
  Victoires de la Belgique : 4 (16,7 %)
  Victoires de l'Italie : 16 (66,6 %)
 Matchs nuls : 4 (16,7 %)
  Buts marqués par la Belgique : 26
  Buts marqués par l'Italie : 47

Commentaires 
 : L'arbitre anglais de cette rencontre, , fut entraîneur de l'Italie de 1912 à 1913 et était à l'époque toujours membre de la Commission technique, l'esprit partisan du directeur de jeu pendant la partie était tellement flagrant que l'un des juges de touche, le Belge Alphonse Istace, planta son drapeau et quitta définitivement sa ligne ; une lettre de protestation fut envoyée à la FIFA par la suite mais le verdict ne changea pas et la victoire italienne resta sur les tablettes.

 : Première sélection pour Omer Baes.

 : Première sélection pour Léopold De Groof, Joseph Augustus, Florimond Vanhalme, Pierre Verhoeven et François Dogaer.

 : Première sélection pour Jacques Pirlot et Corneille Elst.

 : Premier but en sélection pour Maurice Gillis.

 : Première et unique sélection pour Julien Vandierendounck.

 : Première sélection pour Henri Diricx, Martin Schroyens, Robert Maertens et Michel Bensch.

 : Premier match d'André Vandeweyer en tant que sélectionneur national.

 : Première sélection pour Wilfried Puis.

 : Le sélectionneur national Raymond Goethals fut renvoyé de son banc par l'arbitre bulgare, Hristo Nikolov, à la .

 : Première sélection pour Dirk Beheydt et Walter Meeuws.

 : Premier et unique but en sélection pour Christian Piot, sur penalty.

 : Première sélection pour Albert Cluytens, Hubert Cordiez, Guy Dardenne et Marc Baecke.

 : Première sélection pour Frank Dauwen.

 : Première sélection pour Geoffrey Claeys, Nico Van Kerckhoven et Karel Snoeckx.

 : Premier et unique but en sélection pour Geoffrey Claeys.

 : Première sélection pour Sébastien Pocognoli.

 : Ce match fut placé sous le signe de la commémoration du drame du Heysel lors duquel, le , à l'occasion de la finale de la Coupe des clubs champions entre la Juventus de Turin et Liverpool, 39 personnes ont perdu la vie à la suite d'affrontements entre les supporteurs des deux camps ; la rencontre fut stoppée à la , les joueurs se sont arrêtés de jouer pendant une minute et ont applaudi en communion avec le public alors que les noms des victimes défilaient sur l'écran géant du stade.

 : Premier but en sélection pour Charles De Ketelaere.

J

Japon

Confrontations

Bilan complet 
 Total de matchs disputés : 6
  Victoires de la Belgique : 2 (33,3 %)
  Victoires du Japon : 2 (33,3 %)
 Matchs nuls : 2 (33,4 %)
  Buts marqués par la Belgique : 8
  Buts marqués par le Japon : 11

Commentaires 
 : Premier et unique but en sélection pour Peter Van der Heyden.

 : Premier but en sélection pour Toby Alderweireld.

K

Kazakhstan

Confrontations

Bilan complet 
 Total de matchs disputés : 6
  Victoires de la Belgique : 4 (66,7 %)
  Victoires du Kazakhstan : 0 (0 %)
 Matchs nuls : 2 (33,3 %)
  Buts marqués par la Belgique : 13
  Buts marqués par le Kazakhstan : 3

Commentaires 
 : Première sélection pour Marvin Ogunjimi et Jonathan Legear.

 : Premiers buts (doublé) en sélection pour Marvin Ogunjimi.

 : Premier but en sélection pour Eden Hazard.

 : Première sélection pour Brandon Mechele.

L

Lettonie

Confrontations

Bilan complet 
 Total de matchs disputés : 2
  Victoires de la Belgique : 2 (100 %)
  Victoires de la Lettonie : 0 (0 %)
 Matchs nuls : 0 (0 %)
  Buts marqués par la Belgique : 7
  Buts marqués par la Lettonie: 1

Commentaires 
 : Premier but en sélection pour Bob Peeters et Jürgen Cavens.

 : Première sélection pour Wesley Sonck.

Lituanie

Confrontations

Bilan complet 
 Total de matchs disputés : 2
  Victoires de la Belgique : 0 (0 %)
  Victoires de la Lituanie : 0 (0 %)
 Matchs nuls : 2 (100 %)
  Buts marqués par la Belgique : 2
  Buts marqués par la Lituanie : 2

Commentaires 
 : Première sélection pour Birger Maertens.

 : Premier but en sélection pour Karel Geraerts.

 : Dernier match d'Aimé Anthuenis en tant que sélectionneur national.

Luxembourg

M

Macédoine du Nord

Confrontations

Bilan complet 
 Total de matchs disputés : 4
  Victoires de la Belgique : 3 (75 %)
  Victoires de la Macédoine du Nord : 0 (0 %)
 Matchs nuls : 1 (25 %)
  Buts marqués par la Belgique : 9
  Buts marqués par la Macédoine du Nord : 1

Commentaires 
 : Première sélection pour Gilles De Bilde.

 : Premier but en sélection pour Gert Verheyen.

 : Ce match fut disputé à huis-clos ; pour l'anecdote, 532 personnes ont néanmoins assisté à la rencontre dont : 150 membres du service de sécurité en uniforme, deux délégations fortes de 70 personnes chacune, 105 journalistes, 30 techniciens TV, 30 membres du personnel du stade de … vides, 20 membres de la fédération, 15 pompiers, 5 speakers, 10 membres de la Croix-Rouge et 4 ambulanciers, 8 ramasseurs de balles, 5 serveurs de la cafétaria et deux équipes de 5 arbitres.

Malte

Confrontations

Bilan complet 
 Total de matchs disputés : 1
  Victoires de la Belgique : 0 (0 %)
  Victoires de Malte : 1 (100 %)
 Matchs nuls : 0 (0 %)
  Buts marqués par la Belgique : 0
  Buts marqués par Malte : 1

Maroc

Confrontations

Bilan complet 
 Total de matchs disputés : 4
  Victoires de la Belgique : 2 (50,0 %)
  Victoires du Maroc : 2 (50,0 %)
 Matchs nuls : 0 (0 %)
  Buts marqués par la Belgique : 6
  Buts marqués par le Maroc : 6

Commentaires 
 : Premier but en sélection pour Johan Walem.

 : Première sélection pour Stijn De Smet et Axel Witsel.

 : Premier but en sélection pour Axel Witsel.

Mexique

Confrontations

Bilan complet 
 Total de matchs disputés : 7
  Victoires de la Belgique : 2 (28,6 %)
  Victoires du Mexique : 3 (42,8 %)
 Matchs nuls : 2 (28,6 %)
  Buts marqués par la Belgique : 11
  Buts marqués par le Mexique : 9

Commentaires 
 : Première sélection pour Julien Van Puymbroeck, Jean Janssens et Henri Depireux.

Monténégro

Confrontations

Bilan complet 
 Total de matchs disputés : 1
  Victoires de la Belgique : 0 (0 %)
  Victoires du Monténégro : 0 (0 %)
 Matchs nuls : 1 (100 %)
  Buts marqués par la Belgique : 2
  Buts marqués par le Monténégro : 2

Commentaires 
 : Première et unique sélection pour Denis Odoi.

 : Premier match de Marc Wilmots en tant que sélectionneur national.

N

Norvège

Confrontations

Bilan complet 
 Total de matchs disputés : 9
  Victoires de la Belgique : 6 (66,7 %)
  Victoires de la Norvège : 0 (0 %)
 Matchs nuls : 3 (33,3 %)
  Buts marqués par la Belgique : 17
  Buts marqués par la Norvège : 8

Commentaires 
 : Premier but en sélection pour Léon Dolmans.

 : Première sélection pour Luc Sanders, Gilbert Van Binst, Yvo Van Herp et François Van Der Elst.

 : Première sélection pour Eddy Voordeckers.

 : Premier but en sélection pour Julien Cools.

 : Première sélection pour Luc Millecamps.

 : Premier et unique but en sélection pour Jean Janssens.

 : Première sélection pour Dany Verlinden, Tjörven De Brul et Philippe Clement.

 : Premier et unique but en sélection pour Franky Van der Elst.

 : Premier et unique but en sélection pour Laurent Ciman.

Nouvelle-Zélande

Confrontations

Bilan complet 
 Total de matchs disputés : 0
  Victoires de la Belgique : 0 (0 %)
  Victoires de la Nouvelle-Zélande : 0 (0 %)
 Matchs nuls : 0 (0 %)
  Buts marqués par la Belgique : 0
  Buts marqués par la Nouvelle-Zélande : 0

Commentaires 
 : La Nouvelle-Zélande renonce à disputer la rencontre en raison de problèmes organisationnels dus aux mesures sanitaires strictes liées à la pandémie de coronavirus.

P

Panama

Confrontations

Bilan complet 
 Total de matchs disputés : 1
  Victoires de la Belgique : 1 (100 %)
  Victoires du Panama : 0 (0 %)
 Matchs nuls : 0 (0 %)
  Buts marqués par la Belgique : 3
  Buts marqués par le Panama : 0

Paraguay

Confrontations

Bilan complet 
 Total de matchs disputés : 3
  Victoires de la Belgique : 1 (33,3 %)
  Victoires du Paraguay : 1 (33,3 %)
 Matchs nuls : 1 (33,4 %)
  Buts marqués par la Belgique : 3
  Buts marqués par le Paraguay : 3

Commentaires 
 : Première sélection pour Henri De Deken et Gérard Delbeke.

 : Premier et unique but en sélection pour Danny Veyt.

Pays-Bas

Pays de Galles

Confrontations

Bilan complet 
 Total de matchs disputés : 17
  Victoires de la Belgique : 7 (41,2% %)
  Victoires du Pays de Galles : 5 (29,4 %)
 Matchs nuls : 5 (29,4 %)
  Buts marqués par la Belgique : 24
  Buts marqués par le Pays de Galles : 24

Commentaires 
 : Premier but en sélection pour Albert De Hert.

 : Première et unique sélection pour Théo Lacroix.

 : Premier but en sélection pour Rik Coppens.

 : Premier but en sélection pour Lorenzo Staelens.

 : Première sélection pour Mbo Mpenza.

 : Premier et unique but en sélection pour Bertrand Crasson.

 : Première sélection pour Gert Claessens et Mike Verstraeten.

 : Premier et unique but en sélection pour Gert Claessens.

 : Première sélection pour Zakaria Bakkali.

 : Dernier match de Marc Wilmots en tant que sélectionneur national.

 : Première sélection pour Arthur Theate et Dante Vanzeir.

 : Première sélection pour Zeno Debast.

Pérou

Confrontations

Bilan complet 
 Total de matchs disputés : 1
  Victoires de la Belgique : 0 (0 %)
  Victoires du Pérou : 0 (0 %)
 Matchs nuls : 1 (100 %)
  Buts marqués par la Belgique : 1
  Buts marqués par le Pérou : 1

Commentaires 
 : Première sélection pour Marc Hendrikx et Yves Vanderhaeghe.

 : Premier but en sélection pour Stefaan Tanghe.

Pologne

Confrontations

Bilan complet 
 Total de matchs disputés : 21
  Victoires de la Belgique : 8 (38,1 %)
  Victoires de la Pologne : 7 (33,3 %)
 Matchs nuls : 6 (28,6 %)
  Buts marqués par la Belgique : 27
  Buts marqués par la Pologne : 27

Commentaires 
 : Première sélection pour Robert Braet et Félix Van Campenhout.

 : Première sélection pour Léon Torfs.

 : Dernier match de Jack Butler en tant que sélectionneur national.

 : Première sélection pour Alfons Haagdoren.

 : Premiers buts (doublé) en sélection pour Johan Devrindt.

 : Première sélection pour Roger Henrotay.

 : Premier but en sélection pour Ludo Coeck.

 : Ce match était organisé pour les adieux de Grzegorz Lato.

 : Première sélection pour Walter De Greef et Leo Van Der Elst.

 : Premier but en sélection pour Marc Emmers.

 : Première sélection pour Stijn Vreven, Jonathan Blondel et Koen Daerden.

 : Premier match de Aimé Anthuenis en tant que sélectionneur national. 

 : Première sélection pour Gaby Mudingayi et Olivier Deschacht.

 : Premier but en sélection pour Thomas Buffel et Tom Soetaers.

 : Première sélection pour Loïs Openda et Wout Faes.

 : Premier but en sélection pour Loïs Openda et Leander Dendoncker.

Portugal

Confrontations

Bilan complet 
 Total de matchs disputés : 19
  Victoires de la Belgique : 6 (31,6 %)
  Victoires du Portugal : 6 (31,6 %)
 Matchs nuls : 7 (36,8 %)
  Buts marqués par la Belgique : 23
  Buts marqués par le Portugal : 21

Commentaires 
 : Dernier match de  en tant que sélectionneur national.

 : Première sélection et premier but pour Augustinus Hellemans.

 : Premier et unique but en sélection pour Joseph Givard.

 : Premier but en sélection pour André De Nul.

 : Premier but en sélection pour Franky Vercauteren.

 : Première et unique sélection pour Dimitri Mbuyu.

 : Première sélection pour Joos Valgaeren.

 : Première sélection pour Mark De Man et François Sterchele.

 : Première sélection pour Jan Vertonghen et Tom de Mul.

 : Premier but en sélection pour Marouane Fellaini.

 : Cette rencontre était prévue initialement au Stade Roi Baudouin mais en raison des actes terroristes perpétrés à Bruxelles le , les autorités belges en concertation avec les fédérations respectives ont préféré annuler la rencontre pour des raisons de sécurité, la fédération portugaise de football (FPF) a alors proposé de maintenir celle-ci malgré tout mais de l'organiser au Portugal.

 : Le but belge de Romelu Lukaku fut inscrit à la  sur une passe décisive de… Jordan Lukaku, son frère cadet, monté au jeu 3 minutes auparavant.

 : Le tournoi amical prévu du  au  a été annulé en raison de la pandémie de coronavirus.

Q

Qatar

Confrontations

Bilan complet 
 Total de matchs disputés : 1
  Victoires de la Belgique : 1 (100 %)
  Victoires du Qatar : 0 (0 %)
 Matchs nuls : 0 (0 %)
  Buts marqués par la Belgique : 2
  Buts marqués par le Qatar : 0

Commentaires 
 : Première sélection pour Mehdi Carcela, il en comptera deux au sein des Diables Rouges avant de définitivement opter pour les Lions de l'Atlas, le Maroc.

R

Roumanie

Confrontations

Bilan complet 
 Total de matchs disputés : 12
  Victoires de la Belgique : 5 (41,7 %)
  Victoires de la Roumanie : 5 (41,7 %)
 Matchs nuls : 2 (16,6 %)
  Buts marqués par la Belgique : 16
  Buts marqués par la Roumanie : 14

Commentaires 
 : Première sélection pour Sébastien Jacquemyns.

 : Première sélection pour Jacques Culot.

 : Premier but en sélection pour Jan Ceulemans.

 : Première sélection pour Lorenzo Staelens et Marc Wilmots.

 : Premier match du  de Guy Thys en tant que sélectionneur national.

 : Premier et unique but en sélection pour Rudi Smidts.

 : Première sélection pour Jürgen Cavens.

 : La FIFA a initialement déclassé et requalifié cette rencontre comme match d’entraînement le  car la Roumanie a effectué 8 remplacements au lieu des 6 autorisés lors de rencontres amicales avant de se raviser, toutefois sans communication officielle.

Russie 
Ce bilan inclut les rencontres disputées dans le passé par l'URSS et la CEI, la Russie ayant en effet été désignée seule héritière par la FIFA des historiques respectifs de ces deux nations dont elle est issue.

Confrontations

Bilan complet 
 Total de matchs disputés : 13
  Victoires de la Belgique : 7 (53,8 %)
  Victoires de la Russie : 4 (30,8 %)
 Matchs nuls : 2 (15,4 %)
  Buts marqués par la Belgique : 24
  Buts marqués par la Russie : 17

Bilan individuel

URSS 
 Total de matchs disputés : 5
  Victoires de la Belgique : 1 (20 %)
  Victoires de l'URSS : 4 (80 %)
 Matchs nuls : 0 (0 %)
  Buts marqués par la Belgique : 5
  Buts marqués par l'URSS : 10

Russie 
 Total de matchs disputés : 8
  Victoires de la Belgique : 6 (75,0%)
  Victoires de la Russie : 0 (0 %)
 Matchs nuls : 2 (25,0%)
  Buts marqués par la Belgique : 19
  Buts marqués par la Russie : 7

Commentaires 
 : Première sélection pour Jacky Beurlet.

 : Dernier match de Constant Vanden Stock en tant que sélectionneur national.

 : Première sélection pour Jacky Munaron.

 : Premier et unique but en sélection pour Stéphane Demol.

 : Première sélection pour Philippe Vande Walle, Christophe Lauwers et Frédéric Pierre.

 : Premier match de Wilfried Van Moer en tant que sélectionneur national.

 : Première sélection pour Vadis Odjidja.

 : Premiers buts (doublé) en sélection pour Romelu Lukaku.

 : Premier but en sélection pour Divock Origi.

 : Premier but en sélection pour Youri Tielemans.

S

Saint-Marin

Confrontations

Bilan complet 
 Total de matchs disputés : 8
  Victoires de la Belgique : 8 (100 %)
  Victoires de Saint-Marin : 0 (0 %)
 Matchs nuls : 0 (0 %)
  Buts marqués par la Belgique : 46
  Buts marqués par Saint-Marin : 3

Commentaires 
 : Première sélection pour Gordan Vidović et Philip Haagdoren.

 : Premier but en sélection pour Éric Van Meir et Émile Mpenza.

 : Il s'agit de l'une des quatre plus larges victoires de la Belgique et du seul match officiel où l'équipe a inscrit 10 buts.

 : Première sélection pour Daniel Van Buyten, Didier Dheedene et Gaëtan Englebert.

 : Premier but en sélection pour Yves Vanderhaeghe et Walter Baseggio.

 : Premier but en sélection pour Wesley Sonck.

 : Premier but en sélection pour Timmy Simons, sur penalty.

 : Premier but en sélection pour Kevin Vandenbergh.

 : Il s'agit de l'une des quatre plus larges victoires de la Belgique.

 : Premier but en sélection pour Yari Verschaeren.

Salvador

Confrontations

Bilan complet 
 Total de matchs disputés : 2
  Victoires de la Belgique : 2 (100 %)
  Victoires du Salvador : 0 (0 %)
 Matchs nuls : 0 (0 %)
  Buts marqués par la Belgique : 4
  Buts marqués par le Salvador : 0

Commentaires 
 : Première rencontre officielle face à une équipe centre-américaine.

 : Premiers buts (doublé) en sélection pour Wilfried Van Moer.

Serbie 
Ce bilan inclut les rencontres disputées dans le passé par la Yougoslavie et la Serbie-et-Monténégro, la Serbie ayant en effet été désignée seule héritière par la FIFA des historiques respectifs de ces deux anciennes nations dont elle est issue.

Confrontations

Bilan complet 
 Total de matchs disputés : 17
  Victoires de la Belgique : 7 (41,2 %)
  Victoires de la Serbie : 7 (41,2 %)
 Matchs nuls : 3 (17,6 %)
  Buts marqués par la Belgique : 23
  Buts marqués par la Serbie : 23

Bilan individuel

Yougoslavie 
 Total de matchs disputés : 11
  Victoires de la Belgique : 4 (36,4 %)
  Victoires de la Yougoslavie : 5 (45,4 %)
 Matchs nuls : 2 (18,2 %)
  Buts marqués par la Belgique : 15
  Buts marqués par la Yougoslavie : 17

Serbie-et-Monténégro 
 Total de matchs disputés : 2
  Victoires de la Belgique : 0 (0 %)
  Victoires de la Serbie-et-Monténégro : 1 (50 %)
 Matchs nuls : 1 (50 %)
  Buts marqués par la Belgique : 0
  Buts marqués par la Serbie-et-Monténégro : 2

Serbie 
 Total de matchs disputés : 4
  Victoires de la Belgique : 3 (75 %)
  Victoires de la Serbie : 1 (25 %)
 Matchs nuls : 0 (0 %)
  Buts marqués par la Belgique : 8
  Buts marqués par la Serbie : 4

Commentaires 
 : Premier but en sélection pour Charles Vanden Wouwer.

 : Première rencontre de qualification pour un Championnat d'Europe.

 : Première sélection pour Christian Piot.

 : Première sélection et premier but pour Georges Grün.

 : Première sélection pour Koen Sanders et Jean-François De Sart.

 : Première sélection pour Silvio Proto.

 : Première sélection et premier but pour Kevin Mirallas.

 : Premier but en sélection pour Kevin De Bruyne.

Slovaquie

Confrontations

Bilan complet 
 Total de matchs disputés : 3
  Victoires de la Belgique : 1 (33,3 %)
  Victoires de la Slovaquie : 0 (0 %)
 Matchs nuls : 2 (66,7 %)
  Buts marqués par la Belgique : 4
  Buts marqués par la Slovaquie : 3

Commentaires 
 : Première sélection pour Mousa Dembélé et Brian Vandenbussche.

Slovénie

Confrontations

Bilan complet 
 Total de matchs disputés : 2
  Victoires de la Belgique : 1 (50 %)
  Victoires de la Slovénie : 0 (0 %)
 Matchs nuls : 1 (50 %)
  Buts marqués par la Belgique : 2
  Buts marqués par la Slovénie : 0

Commentaires 
 : L'hymne national de la Slovénie a retenti à l'entame de la seconde période car c'est celui de la Slovaquie qui fut joué par inadvertance avant la rencontre.

 : Première sélection pour Igor de Camargo.

 : Première sélection pour David Hubert et Derrick Tshimanga.

Suède

Confrontations

Bilan complet 
 Total de matchs disputés : 15 (+ 1)
  Victoires de la Belgique : 8 (+ 1) (53,3 %)
  Victoires de la Suède : 5 (33,3 %)
 Matchs nuls : 2 (13,4 %)
  Buts marqués par la Belgique : 23 (+ 5)
  Buts marqués par la Suède : 30 (+ 0)

Commentaires 
 : Première rencontre officielle face à une nation non limitrophe de la Belgique.

 : Première sélection pour Louis Joux, Gaston Hubin, Guillaume Meulders, Fernand Goossens, Vahram Kevorkian et Désiré Paternoster.

 : Premier but en sélection pour Vahram Kevorkian et Fernand Goossens.

 : Ce match amical ne fut pas reconnu comme rencontre officielle et ne figure donc pas dans les statistiques officielles des deux équipes.

 : Première sélection pour Clément Keerstock.

 : Premier et unique but en sélection pour Jacques Secretin.

 : Première et unique sélection pour Henri Woestad.

 : Première sélection pour Jean Jamers.

 : Premier et unique but en sélection pour Jacques Van Caelenberghe.

 : Dernier match de William Gormlie en tant que sélectionneur national.

 : Première sélection pour Léopold Gernaey.

 : Premier but en sélection pour Vic Mees.

 : Première sélection pour Paul Van Himst.

 : Première sélection pour Yves Baré et Claude Croté.

 : Dernier match de Walter Meeuws en tant que sélectionneur national.

 : Émile Mpenza inscrit le  de la Belgique.

Suisse

Confrontations

Bilan complet 
 Total de matchs disputés : 30 (+ 1)
  Victoires de la Belgique : 15 (50 %)
  Victoires de la Suisse : 9 (+ 1) (30 %)
 Matchs nuls : 6 (20 %)
  Buts marqués par la Belgique : 57 (+ 2)
  Buts marqués par la Suisse : 45 (+ 5)

Commentaires 
 : Première sélection pour Robert Chapey et Jean Van Cant.

 : Premiers buts (doublé) en sélection pour Jean Van Cant.

 : Cette rencontre s'est déroulée dans un certain tumulte à la suite de l'annulation d'un but de  sur contre-attaque, sans raison apparente ou évidente, par l'arbitre allemand  et il fallut toute la force de persuasion des forces de l'ordre pour éviter l'émeute ; Henri Tschudi, le président de la fédération suisse (ASF) perdit même son sang-froid et se rua vers l'arbitre avant que des supporters plus pondérés ne l'arrêtent.

 : Premier but en sélection pour Sylvain Brébart.

 : Première sélection pour Maurice De Coster et Fernand Wertz.

 : Premier et unique but en sélection pour Fernand Wertz.

 : Ce match ne fut pas reconnu comme rencontre officielle et ne figure donc pas dans les statistiques officielles des deux équipes.

 : Jean Capelle inscrit le  de la Belgique.

 : Première sélection et premier but pour Joseph Desmedt.

 : Première sélection pour Guillaume Ulens et Alphonse De Winter.

 : Première et unique sélection pour Georges Demulder.

 : Première et unique sélection pour Joseph Homble.

 : Première sélection et premiers buts (doublé) pour Louis Verbruggen.

 : Première sélection et premier but pour Hippolyte Van den Bosch.

 : Première sélection pour Roland Storme.

 : Premier but en sélection pour Jacques Stockman et Marcel Paeschen.

 : Dernier match de Géza Toldi en tant que sélectionneur national.

 : Premier et unique but en sélection pour Henri Diricx et Léon Ritzen.

 : Première sélection pour Léon Semmeling et Roger Claessen.

 : Premier but en sélection pour Roger Claessen.

 : Première et unique sélection pour Karel Beyers et Julien Van Roosbroeck.

 : Première sélection pour Wilfried Van Moer.

 : Premier et unique but en sélection pour Yvo Van Herp.

 : Premier but en sélection pour Patrick Vervoort.

 : Le tournoi amical prévu du  au  a été annulé en raison de la pandémie de coronavirus.

 : Première sélection pour Dodi Lukebakio, Hannes Delcroix et Charles De Ketelaere.

T

Tchèque (Rép.) 
Ce bilan inclut les rencontres disputées dans le passé par la Tchécoslovaquie, la République tchèque ayant en effet été désignée seule héritière par la FIFA de l'historique de cette ancienne nation dont elle est issue.

Confrontations

Bilan complet 
 Total de matchs disputés : 19
  Victoires de la Belgique : 7 (36,8 %)
  Victoires de la Rép. tchèque : 8 (42,1 %)
 Matchs nuls : 4 (21,1 %)
  Buts marqués par la Belgique : 23
  Buts marqués par la Rép. tchèque : 29

Bilan individuel

Tchécoslovaquie 
 Total de matchs disputés : 10
  Victoires de la Belgique : 3 (30 %)
  Victoires de la Tchécoslovaquie : 5 (50 %)
 matchs nuls : 2 (20 %)
  Buts marqués par la Belgique : 13
  Buts marqués par la Tchécoslovaquie : 20

Rép. tchèque 
 Total de matchs disputés : 9
  Victoires de la Belgique : 4 (44,4 %)
  Victoires de la Rép. tchèque : 3 (33,3 %)
 Match nul : 2 (22,3 %)
  Buts marqués par la Belgique : 10
  Buts marqués par la Rép. tchèque : 9

Commentaires 
 : En désaccord avec les décisions arbitrales, les Tchécoslovaques ont quitté le terrain et le match fût arrêté à la , la Belgique fut déclarée championne olympique et remporta donc la médaille d'or.

 : Première sélection pour Jules Timmermans, Georges Bonhivers et Henri Bierna.

 : Premier but en sélection pour Henri Bierna.

 : Première et unique sélection pour Léon Rosper.

 : Première sélection pour Henri Van Poucke et Jacques Secretin.

 : Première sélection pour François Degelas, Richard Orlans et Jean Jadot.

 : Premier but en sélection pour Richard Orlans.

 : Première sélection pour Rudi Smidts.

 : Dernier match de la Tchécoslovaquie, déjà engagée dans la compétition et maintenue jusqu'à la fin des éliminatoires de la Coupe du monde 1994, elle dispute ses dernières rencontres de qualification sous la bannière de la RTS, Représentation des Tchèques et des Slovaques, réunis pour leur dernier match commun après la dissolution de l'état et la création des deux républiques au .

 : Première sélection pour Stefaan Tanghe.

 : Première sélection pour Peter Van der Heyden et Timmy Simons.

 : Physiquement, le match fut coaché par ses adjoints, Vincenzo Briganti et Jacky Munaron, alors que Robert Waseige était en revalidation à la suite d'un quadruple pontage coronarien.

 : Première sélection pour Marouane Fellaini et Maarten Martens.

 : Premier but en sélection pour Jan Vertonghen.

 : Les fédérations respectives n'ayant pas rempli les démarches nécessaires, la FIFA et l'UEFA ne considèrent pas cette rencontre comme officielle, les deux entraîneurs s'étaient néanmoins engagés à ne pas effectuer plus de six remplacements avant de se raviser, toutefois sans communication officielle.

 : Premier but en sélection pour Alexis Saelemaekers.

Tunisie

Confrontations

Bilan complet 
 Total de matchs disputés : 4
  Victoires de la Belgique : 2 (50 %)
  Victoires de la Tunisie : 1 (25 %)
 Matchs nuls : 1 (25 %)
  Buts marqués par la Belgique : 8
  Buts marqués par la Tunisie : 5

Commentaires 
 : Première rencontre officielle face à une équipe africaine.

 : Première sélection pour Régis Genaux et Luis Oliveira.

 : Premier but en sélection pour Luis Oliveira.

 : La rencontre fut interrompue pendant près de 45 minutes à cause d'une violente averse de grêlons de la taille de balles de golf ou de tennis de table.

Turquie

Confrontations

Bilan complet 
 Total de matchs disputés : 11
  Victoires de la Belgique : 3 (27,3 %)
  Victoires de la Turquie : 3 (27,3 %)
 Matchs nuls : 5 (45,4 %)
  Buts marqués par la Belgique : 18
  Buts marqués par la Turquie : 17

Commentaires 
 : Première sélection pour Victor Wégria et Marcel Paeschen.

 : Premier but en sélection pour Jef Jurion.

 : Première sélection pour Olivier Doll.

 : L'arbitre danois Kim Milton Nielsen, blessé, céda sa place à la  au quatrième arbitre, l'autrichien Günter Benkö.

 : À la suite de l'exclusion de Filip De Wilde à la , les trois remplacements autorisés ayant tous été effectués, c'est Éric Deflandre qui prit place dans les buts pour les dernières minutes de jeu.

 : Première sélection pour Anthony Vanden Borre.

 : Premier et unique but en sélection pour Grégory Dufer.

 : Première et unique sélection pour Davy Schollen.

 : Premier et unique but en sélection pour Carl Hoefkens.

 : Première sélection pour Logan Bailly.

 : Premier match de Dick Advocaat en tant que sélectionneur national.

U

Uruguay

Confrontations

Bilan complet 
 Total de matchs disputés : 2 (+ 1)
  Victoires de la Belgique : 2 (+ 1) (100 %)
  Victoires de l'Uruguay : 0 (0 %)
 Matchs nuls : 0 (0 %)
  Buts marqués par la Belgique : 5 (+ 2)
  Buts marqués par l'Uruguay : 1 (+ 1)

Commentaires 
 : Ce match ne fut pas reconnu comme rencontre officielle et ne figure donc pas dans les statistiques officielles des deux équipes car il concernait en fait le Club Nacional de Football de Montevideo alors en  mais la sélection opposée aux Diables Rouges comptait dix des médaillés d'or des Jeux olympiques de Paris dans ses rangs, prêtés par leurs clubs respectifs, il peut dès lors être légitimement considéré qu’il s’agit de la sélection nationale de l'Uruguay.

 : Premier but en sélection pour René Verheyen, sur penalty.

Z

Zambie

Confrontations

Bilan complet 
 Total de matchs disputés : 1
  Victoires de la Belgique : 1 (100 %)
  Victoires de la Zambie : 0 (0 %)
 Matchs nuls : 0 (0 %)
  Buts marqués par la Belgique : 9
  Buts marqués par la Zambie : 0

Commentaires 
 : Il s'agit de l'une des quatre plus larges victoires de la Belgique.

 : Première sélection pour Josip Weber et Pascal Renier.

 : Premier but en sélection pour Josip Weber et Luc Nilis.

 : Josip Weber devient le  à réussir l'exploit d'inscrire un quintuplé après Robert De Veen (en 1911) et Bert De Cleyn (en 1946).

Statistiques par équipe affrontée 
Les phases finales de Coupe du monde, de Championnat d'Europe (à partir des demi-finales de 1960 à 1976) et de Ligue des nations (à partir des demi-finales) ainsi que des Jeux olympiques sont toujours considérées disputées en terrain neutre, indépendamment du pays hôte.

|}

Articles connexes 
Équipe de Belgique de football
Équipe de Belgique de football A'
Liste des matchs de l'équipe de Belgique A' de football par adversaire

Sources 
 La Belgique sur le site de la FIFA
 Site de statistiques sur le football
 Footballdatabase

Notes et références 

Belgique
Matches de foot